Global Resource Information Database
 Ґрід — середовище, що забезпечує скоординований розподіл апаратних ресурсів 
 Race Driver: GRID — відеогра Codemasters

Див. також 
 Grid-нейрон